Souleymane Camara (Dakar, 22 december 1982) is een Senegalees profvoetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij verruilde OGC Nice in juli 2008 voor Montpellier HSC, dat hem in het voorgaande jaar al huurde. Camara debuteerde in 2002 in het Senegalees voetbalelftal.

Clubstatistieken

Zie ook
Lijst van spelers van AS Monaco

Externe link 

 Profiel op de website van Montpellier HSC

Camara, Souleymane